Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 512 dans le monde.

 Route fédérale 512 en Allemagne
 RS-512 au Brésil
 Route régionale 512 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 512 en France 
 Route nationale 512 en France